Blackout Rugby è un videogioco manageriale gratuito di rugby a 15 creato dagli sviluppatori neozelandesi Jeremy Bell e Matthew Scoble della Blackout Entertainment Ltd. Sviluppato come gioco MMO su piattaforma browser, è stato lanciato inizialmente nel dicembre 2006 e al 2012 conta quasi 7.500 utenti iscritti in tutto il mondo.

Sviluppo
L'idea del gioco è nata inizialmente a Matthew Scoble verso la metà del 2005 prendendo spunto dai manageriali online Hattrick e Battrick. Non possedendo le competenze pratiche necessarie per creare il gioco, Scoble presentò la sua idea a Jeremy Bell, visto che questi possedeva le abilità necessarie allo sviluppo del gioco. Dopo avere coinvolto Bell a giocare con Hattrick, nel gennaio 2006 si cominciò a stendere il progetto realizzativo.

In seguito al lancio del sito avvenuto nel 2006, il 7 ottobre 2007 fu pubblicata la prima versione beta e il 27 novembre 2007 fece seguito la seconda versione beta. Infine la versione definitiva ufficiale, dopo molti rinvii e oltre due anni di sviluppo, venne pubblicata il 14 dicembre 2007 attraendo una considerevole attenzione da parte della stampa nazionale neozelandese.

Modalità di gioco
Un nuovo utente appena iscritto a Blackout Rugby riceve in gestione una squadra di rugby a 15 composta da 30 giocatori e una squadra giovanile composta da 22 giocatori che partecipano entrambe a un campionato relativo alla nazione scelta. L'utente non solo ha il compito di impostare la formazione e le tattiche di gioco da utilizzare, piuttosto che pianificare gli allenamenti generali e quelli individuali dei singoli giocatori, ma inoltre gestisce il mercato trasferimenti, l'assunzione o licenziamento dei suoi collaboratori nonché l'ingrandimento o ridimensionamento delle strutture societarie a disposizione (capienza dello stadio e strutture di allenamento). Le scelte dell'utente manager hanno quindi anche evidenti ripercussioni economiche e in casi estremi si può giungere a una soglia di debito che può portare al fallimento della squadra.

Attualmente le nazioni incluse sono 34:

 Isole del Pacifico

I campionati sono raggruppati in divisioni organizzate con struttura piramidale, passando dal campionato della Divisione I che assegna il titolo nazionale fino ai 256 campionati della Divisione V con relative promozioni e retrocessioni. Un campionato è composto da 8 squadre partecipanti a un girone all'italiana con play-off e spareggi finali. Oltre alle partite di campionato vengono giocate anche le partite a eliminazione diretta della coppa nazionale, inoltre è possibile organizzare amichevoli infrasettimanali oppure partecipare a uno dei tornei organizzati dalla community internazionale in grado di comunicare attraverso un apposito forum e un sistema di messaggeria privata.

Oltre alle squadre di club esistono anche le squadre nazionali, guidate da allenatori scelti dalla community, che partecipano alla Coppa del Mondo e alla Coppa del Mondo U20.

Coppe del Mondo
All'interno di Blackout Rugby viene disputata la Coppa del Mondo al livello di nazionali under 20 (U20) e nazionali maggiori (NT). La prima Coppa del Mondo U20 è stata disputata alla fine della stagione 4 (febbraio/marzo 2009), mentre la prima Coppa del Mondo per nazionali maggiori ha avuto luogo alla fine della stagione 5.

Abbonamento Premium
Blackout Rugby è un gioco gratuito che mostra una finestra pubblicitaria Google AdSense. Opzionalmente è possibile sottoscrivere un abbonamento Premium che, oltre ad eliminare tale pubblicità, permette di usufruire di alcune agevolazioni all'interno del gioco.

Tra i servizi aggiuntivi di cui può godere un utente Premium figurano:

 La visualizzazione 2D delle partite, oltre alla normale cronaca in diretta
 La possibilità di guardare un numero infinito di partite in diretta con il loro punteggio aggiornato
 Replay delle partite
 Versione stampabile delle partite
 Statistiche extra relative alla partita e alla prestazione dei giocatori in campo
 Rapporti settimanali sull'allenamento della squadra ed evidenziazione dell'eventuale miglioramento delle qualità dei singoli giocatori
 Possibilità di assegnare numeri di maglia ai giocatori, soprannomi e scrivere trafiletti
 Rilascio di comunicati stampa
 Possibilità di inserire lo stemma della squadra
 Report pre partita
 Storia del ranking della squadra con l'ausilio di grafici
 Watchlist del mercato trasferimenti, maggiori criteri di ricerca degli attributi e impostazione di una offerta automatica di denaro per l'asta di trasferimento
 Quantificazione percentuale dell'energia dei giocatori e rappresentazione grafica della variazione storica della loro forma fisica

Note

Collegamenti esterni